Жакото () — французская фамилия. Известные носители:

 Жакото, Анри (1799—1881) — французский селекционер роз и владелец питомника растений в городе Дижон (Франция).
 Жакото, Жан Жозеф (1770—1840) — французский педагог.
 Жакото, Мари-Виктуар (1772—1855) — французская художница по фарфору.